Tabuk kan syfta på

 Tabuk (provins) – en provins i Saudiarabien
 Tabuk, Saudiarabien – en stad i Saudiarabien
 Tabuk (Filippinerna) – en stad i Filippinerna